Hundon (Lincolnshire)
 Hundon (Suffolk)

 James Hundon, een American footballspeler